Il existe plusieurs confréries de pénitents bleus :

 l’Archiconfrérie des pénitents bleus de Nice, fondée au  ;
 la Compagnie royale des Pénitents bleus de Toulouse, fondée en 1576 et disparue en 1858.

Montpellier